Stingl ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Stingl (1908–2000), deutscher Gitarrist und Komponist
 Anton Stingl jun. (* 1940), deutscher Oberstudienrat, Kirchenmusiker und Musikwissenschaftler 
 Georg Stingl (* 1948), Universitätsprofessor für Dermatologie an der Medizinischen Universität Wien
 Günther Stingl (1939–2022), österreichischer Schriftsteller
 Jörg Stingl (* 1961), deutscher Bergsteiger
 Josef Stingl (1919–2004), deutscher Politiker
 Karl Stingl (1864–1936), deutscher Ingenieur und Politiker
 Kiev Stingl (* 1943), deutscher Musiker und Literat
 Martin Stingl (1959–2019), österreichischer Kameramann.
 Matthias Stingl (* 1998), deutscher Fußballspieler
 Miloslav Stingl (1930–2020), tschechischer Ethnologe und Sachbuchautor
 Nikolaus Stingl (* 1952), deutscher literarischer Übersetzer

Siehe auch:
 Stingel